Tärnsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tärnsjö, Småland, sjö i Älmhults kommun, 
Tärnsjön (Undenäs socken, Västergötland), sjö i Karlsborgs kommun,  (0,3 ha)
Tärnsjön (Askersunds socken, Närke, 651921-144045), sjö i Askersunds kommun,  (4,21 ha)
Tärnsjön (Askersunds socken, Närke, 652841-145104), sjö i Askersunds kommun, 
Tärnsjön (Lerbäcks socken, Närke), sjö i Askersunds kommun, 
Tärnsjön (Snavlunda socken, Närke), sjö i Askersunds kommun,  (0,25 ha)
Tärnsjön, Uppland, sjö i Heby kommun, 
Tärnsjön, Gästrikland, sjö i Sandvikens kommun,

Se även
Tärnsjö, ort i Uppland, 
Tärnssjön, sjö i Karlsborgs kommun,  (12,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn